Madonna di Campagna, quartiere di Torino;
Madonna di Campagna, rione del quartiere di San Michele Extra di Verona.

Pagine correlate 
Chiesa di Madonna di Campagna
Stazione di Madonna di Campagna